est un toponyme qui peut correspondre à :

En Inde 
 Dhar, une ville de l’État de Madhya Pradesh.
 État de Dhar, un État princier disparu à l'indépendance.
 District de Dhar, la circonscription administrative autour de la ville.

En Mauritanie 
 Dhar, une ville du département de Bassikounou.

Homonymie de toponyme